Ariarate I, regnante dal 331 a.C. o 330 a.C. al 322 a.C., figlio del satrapo di Cappadocia Ariamne I;
Ariarate II, regnante dal 301 al 280 a.C., satrapo e re di Cappadocia, figlio di Oloferne;
Ariarate III, regnante dal 262 o 255 al 220 a.C., figlio di Ariamne
Ariarate IV, regnante dal 220 al 163 a.C., figlio di Ariarate III
Ariarate V, regnante dal 163 al 130 a.C. o 126 a.C., figlio di Ariarate IV
Ariarate VI, 130 a.C. al 111 a.C., figlio minore di Ariarate V
Ariarate VII, regnante dal 116 al 101 a.C. o dal 111 a.C. al 100 a.C., figlio di Ariarate VI
Ariarate VIII, regnante dal 101 circa al 96 a.C. circa e nel 95 a.C., re di Cappadocia, secondo figlio di Ariarate VI
Ariarate IX, regnante dal 101 all'89 a.C. o dal 96 a.C. al 95 a.C., nominato re di Cappadocia da suo padre Mitridate VI del Ponto
Ariarate X, regnante dal 42 a.C. circa al 36 a.C., successore del fratello Ariobarzane Philoromaios